Бельцони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Бельцони, Джованни Баттиста (1778—1823) — итальянский путешественник и авантюрист
 Бельцони, Сара (1783—1870) — английская путешественница и писательница, супруга Джованни Баттиста Бельцони.